Schwark ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Schwark (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans-Joachim Schwark (1926–2018), deutscher Hochschullehrer, Tierzüchter und Hippologe
 Thomas Schwark (* 1956), deutscher Historiker und Direktor des Historischen Museums am Hohen Ufer in Hannover
 Wolfgang Schwark (* 1942), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer

Siehe auchː Schwarck und Schwarke